Guacara peut désigner :

Toponymes

Guacara : une des 14 municipalités de l'État de Carabobo ;
 Guacara : chef-lieu de la municipalité de Guacara dans l'État de Carabobo ;
 Guacara : une des 3 paroisses civiles de la municipalité de Guacara dans l'État de Carabobo.

Homonymie de toponyme